Il Colli di Conegliano Refrontolo passito è un vino a DOCG prodotto nel Veneto

Zona di produzione 
Comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto della provincia di Treviso

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Marzemino minimo 95%
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso per un massimo del 5%

Tecniche produttive 
Sono da considerarsi inadatti i vigneti a fondo valle.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità non inferiore ai  ceppi/ettaro.

Sono consentite solo forme di allevamento a controspalliera.

Tutte le operazioni di vinificazione e imbottigliamento debbono essere effettuate nella zona DOCG ma sono ammesse deroghe.

L'uva viene raccolta alcuni giorni prima della completa maturazione e disposta su graticci (in dialetto gardiz) affinché passisca, fino alla seconda metà di dicembre in cui avviene la pigiatura.
Essendo un vino passito, la resa risulta molto bassa, di circa 30 litri di vino per quintale di uva prelevata.

Richiede un invecchiamento minimo di 4 mesi a partire dal 1º novembre dell'anno della vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, talvolta vivace;
residuo alcolometrico volumico potenziale minimo: 3,0%;

Abbinamenti consigliati 
Strutturato ed equilibrato, caldo e morbido al palato e perfetto con pasticceria secca, crostata con marmellata di prugne, torta sbrisolona ma anche con formaggi erborinati.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Treviso  (1993/94)  196,42
Treviso  (1994/95)  291,82
Treviso  (1995/96)  325,03
Treviso  (1996/97)  322,92

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Colli di Conegliano

Collegamenti esterni

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino